Internationell är ett adjektiv som ofta beskriver mellanhavanden eller interaktioner mellan länder och nationer och används i olika sammanhang:

 Internationalism – en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder
 Internationell politik – en statsvetenskapliga gren
 Internationell organisation – en organisation vars verksamhet eller medlemsbas överskrider enskilda nations- och statsgränser
 Internationell rätt – en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan två åtskilda parter i internationella sammanhang
 Internationell domstol – ett rättsskipande organ under folkrätten
 Internationell ekonomi – en gren inom nationalekonomin
 Internationell handel – de ekonomiska transaktioner som genomförs på den internationella marknaden
 Internationell student – en student som läser hela eller delar av sin universitets- eller högskoleutbildning utomlands
 Internationell flygplats – en flygplats där passagerarflygplan i trafik mellan länder landar
 Internationell upphovsrättsförordning – en svensk förordning som innehåller föreskrifter om tillämpning av den svenska upphovsrättslagen
 Internationella teleunionen – ett specialorgan inom Förenta nationerna
 Internationella valutafonden – ett av FN:s fackorgan
 FN:s internationella dagar – ett antal temadagar
 Internationellt ord – ett ord med samma ursprung och liknande betydelse på flera språk

Internationella territorier
Förenta nationernas högkvarter
Saarland (1918-1933, 1945-1957)

Se även
 Världen